Amerikai Egyesült Államok
Richfield (Észak-Karolina)
Richfield (Idaho)
Richfield (Iowa)
Richfield (Kalifornia)
Richfield (Kansas)
Richfield (Minnesota)
Richfield (Nebraska)
Richfield (New York)
Richfield (Ohio)
Richfield (Pennsylvania)
Richfield (Utah)
Richfield (Adams megye, Wisconsin)
Richfield (Washington megye, Wisconsin)
Richfield (Wood megye, Wisconsin)